Le sigle ENSPS peut faire référence à :

 l'ancienne École nationale supérieure de physique de Strasbourg, renommée en 2012 Télécom physique Strasbourg ;
 l'École normale supérieure Paris-Saclay (parfois également appelé ENS PS).